Cette page recense les sujets intitulés île aux Moines (ou variantes).

Géographie

Antarctique 

 Îles du Moine (Monk Islands), petit groupe d'îlots et de rochers au sud de l'île du Couronnement, dans les Orcades du Sud

Canada 

 L'île du Moine, île du Saint-Laurent à Sainte-Anne-de-Sorel, Québec
 Monk Island, île du lac Roe, Manitoba
 Monk Island, île du lac Supérieur à Thunder Bay, Ontario

France 
 Île-aux-Moines, commune insulaire du Morbihan dans le golfe du Morbihan
 L'île aux Moines, plus grande île du golfe du Morbihan et île principale de la commune d'Île-aux-Moines
 L'île aux Moines, dans l'archipel des Sept-Îles, Côtes-d'Armor
 L'île aux Moines, île de la Loire sur la commune d'Ancenis, Loire-Atlantique
 L'île des Moines, île de la rivière d'Étel sur la commune de Belz, Morbihan
 Les îlots des Moines, petit archipel en Corse-du-Sud

Films 

 The Ghost of Monk's Island, film britannique de Jan Darnley-Smith et Jeremy Summers (1967)